Серге́й Евге́ньевич Бирюко́в (род. 19 мая 1950, дер. Торбеевка, Тамбовская область) — российский поэт и , педагог, исследователь русского и зарубежного авангарда. Основатель и президент Международной Академии Зауми. Доктор культурологии (2007 г.).

Биография 
Закончил филологический факультет Тамбовского педагогического института. Кандидат филологических наук, доктор культурологии. Вплоть до конца 1998 года жил и работал в Тамбове: преподавал в университете, руководил университетской литературной студией, готовил к изданию книги русских поэтов XIX и XX веков (в частности, издания Алексея Жемчужникова, Василия Кубанёва, Николая Ладыгина). С 1998 года с семьёй проживает в Германии, в городе Галле, и преподаёт в местном Университете Мартина Лютера.

Творчество 
В своём поэтическом творчестве Бирюков выступает прямым продолжателем русских футуристов, обращаясь в первую очередь к таким способам поэтического высказывания, как заумь, стих, мотивированный аллитерацией, а также к визуальной и сонорной поэзии. Им опубликованы около двадцати книг стихов. Бирюков известен также мастерской декламацией своих произведений, а также футуристической поэзии начала XX века: «авторское чтение любых его текстов являет собой артистичное шоу».

Как исследователь Бирюков прежде всего обращается к поэзии русского футуризма, её корням в более ранней поэзии и продолжению её традиций в новейшей поэзии. Этой теме посвящены монография «Поэзия русского авангарда» (2001) и хрестоматия авангардных форм и приёмов «Року укор: Поэтические начала» (2003; первое издание в 1994 под названием «Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма»). Статья Бирюкова о Елене Гуро опубликована в литературном журнале Homo Legens. В 2014 г. также выпустил книгу «Амплитуда авангарда» (М.: Совпадение, серия «Ещё не классики»).

Бирюков организовал и провёл в Тамбове конференцию-фестиваль «Поэтика русского авангарда» (1993), учредил в качестве авторского культурного проекта Академию зауми, от лица которой с 1990 присуждает Международную отметину имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.

Сергей Бирюков — главный  «Альманаха Академии Зауми», соредактор журнала литературного и художественного авангарда «Другое полушарие».

Библиография 

 Сергей Бирюков. Долгий переход: Стихи — Воронеж: Центр.-Чернозем. книжное изд-во, 1980. — 32 с.: ил.
 Сергей Бирюков. Пишу с натуры. — , 1989.
 Сергей Бирюков. Муза зауми: Стихи. — Тамбов: ТППО «Пролетар. светоч», 1991. — 32 с. — ISBN 5-207-00423-9
 Сергей Бирюков. Знак бесконечности: Стихи и композиции (в трёх книгах). / В тексте и на 2-3 стр. обложки рисунки Лизы Бирюковой. — Тамбов: Добровольное общество любителей книги России, 1995. — 148 с.; ил.; фото.— 1500 экз. — ISBN 5-7278-0112-5
 Сергей Бирюков. Звуковые соответствия. — : 1997.
 Сергей Бирюков. Книгура. — Тамбов — Halle, 2000
 Сергей Бирюков. Звучарь. — Нью-Йорк, 2004.
 Сергей Бирюков. Sphynx. — Мадрид, 2008.
 Сергей Бирюков. Смена ролей. — Мадрид. 2008.
 Сергей Бирюков. POESIS ПОЭЗИС POESIS. — : Русский Гулливер, 2009.
 Сергей Бирюков. Человек в разрезе. — Берлин, 2010.
 Сергей Бирюков. Полет динозавра. — Мадрид, 2011.
 Сергей Бирюков. Звучарность. — : ОГИ, 2013.
 Сергей Бирюков. KNIG BEG. — : Издательство ДООС Маргариты Аль, 2015. (серия ДООС-ПОЭЗИЯ). ISBN 978-5-9906507-1-8
 Сергей Бирюков. Окликание. — : Издательство Евгения Степанова, 2015. (серия «Авангранды»). ISBN 978-5-91865-376-0

 Ja ja, Da da oder die Abschaffung des Artikels. Пер. на немецкий. — Лейпциг, 2004. (2-е издание 2012)
 Transformations. Пер. на английский Э. Мегауэн и А. Кудрявицкого. — Дублин: SurVision Books, 2018. ISBN 978-1-9995903-4-5

 Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М.: Наука, 1994. — ISBN 5-02-009209-6
 Теория и практика русского поэтического авангарда. Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 1998. — ББК 83. 3Р7
 Уроки барокко и авангарда. Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 1998. — ББК 80я73. Б64
 Поэзия русского авангарда. — М. : Издательство-ЛИА «Руслана Элинина», 2001. — ISBN 978-5-86280-058-1
 Року укор. Поэтические начала. М.: РГГУ, 2003. — ISBN 5-7281-0566-1
 Авангард: модули и векторы. М.: Вест-Консалтинг, 2006. — ISBN 5-7327-0047-7
 Амплитуда авангарда. — М. : Совпадение, 2014. — 400 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-906030-43-6 (Берсеневские коллекции. Ещё не классики)

Интервью, взятые у Сергея Бирюкова
 
 
 
 
Интервью, взятые Сергеем Бирюковым

Премии 
 Премия журнала «Окно» (2008)
 Премия «Выбор читателей» международного журнала поэзии коротких форм «Шэмрок»
 Премия журнала «Дети Ра» (2009, 2015)
 Всероссийская премия им. Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2013)
 Международная премия «Писатель XXI века»  (2015)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 Сергей Бирюков на сайте Топос 
 
 страница Сергея Бирюкова на сайте литературного журнала Homo Legens
 Изображения Сергея Бирюкова в галерее «Лица русской литературы» 
 Сергей Бирюков — поэт, литературовед, историк и теоретик авангарда 
 Сергей Бирюков на сайте Тамбовской областной библиотеки им. А. С. Пушкина 
 Сергей Бирюков. 20-летие Студии «АЗ». Тамбов 2010 г.
 1.pdf Сергей Бирюков. POESIS поЭзис POESIS стихи, коМпозиции, визуалы, серийная техника Москва 2009
 Рецензия на книгу стихов «Звучарность» в газете «Литературная Россия»
 «Окликание» Сергея Бирюкова в телепередаче Александра Карпенко «Книги и люди». Диалог-ТВ, выпуск № 42 
 «Прага за двоеточием чешского и русского авангарда». Интервью Сергея Бирюкова русской службе «Радио Прага» 
 «Словарь культуры XXI века» — международный книжный проект с участием Сергея Бирюкова 

Русские поэты
Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Исследователи русского авангарда
Хлебниковеды
Главные редакторы России